Mount Storm steht für folgende geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Mount Storm (West Virginia), Gemeinde im Grant County
 Mount Storm Lake, See im Grant County, West Virginia
 Kraftwerk Mount Storm im Grant County, West Virginia
 Mount Storm Park, Park in Cincinnati, Ohio